Электрическое ограждение представляет собой ограждение из нескольких рядов проволоки под напряжением, которая подвешена на диэлектрических опорах. Известные примеры подобных устройств:

 Забор под напряжением —  устройство для удержания крупного рогатого скота, чтобы он не выходил за пределы определённого участка
 Проволока смерти, как видно из названия, была под смертельно опасным напряжением и предназначалась в первую очередь для предотвращения бегства не желавших оставаться под германской оккупацией людей из Бельгии 
 Электрическая изгородь — устройство для ограничения передвижения скота по пастбищу

Электричество